Munson ist der Familienname folgender Personen: 

 Audrey Munson (1891–1996), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 David Munson (1884–1953), US-amerikanischer Leichtathlet
 Eric Munson (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Knut O. Munson (1900–1967), US-amerikanischer Pin-up-Künstler
 Ona Munson (1903–1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Thurman Munson (1947–1979), US-amerikanischer Baseballspieler
 Warren Munson (* 1933), US-amerikanischer Schauspieler

Munson ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Munson (Alberta), Ortschaft in der kanadischen Provinz Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Munson (Florida), Ortschaft im Santa Rosa County, Florida, USA 
 Munson (Michigan), Ortschaft im Lenawee County, Michigan, USA 
 Munson (Pennsylvania), Ortschaft im Clearfield County, Pennsylvania, USA  
 Munson (Texas), Ortschaft im Rockwall County, Texas, USA 
 Munson Hill (Ohio), Ortschaft im Ashtabula County, Ohio, USA

Sonstiges:
 Mount Munson, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Munson, Rebsorte, siehe Jaeger 70
 Munson Electric Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller